Шанхай Мастерс 2010:
 Shanghai ATP Masters 1000 2010 — крупный мужской турнир по теннису, проведённый в 2010-м году в Шанхае.
 Шанхай Мастерс 2010 (снукер) — крупный турнир по снукеру, проведённый в 2010-м году в Шанхае.